Startup je tvrtka ili organizacija (razvojna tvrtka) stvorena s namjerom da istraži repetitivne i skalabilne poslovne modele. Nije svaka novo otvorena tvrtka startup, startup je specifičan podskup novo otvorenih tvrtki koji ima posebna pravila. Jedna od definicija koja nastoji razlikovati startupe od drugih poduzetničkih pothvata kaže da je startup "Novoosnovano ili nedavno osnovano poduzeće s globalnim ambicijama i globalnim potencijalom".

Cilj startupa je kroz dobro utvrđene procese povećati vrijednost tvrtke na 10 milijuna dolara i više, u nekim slučajevima i na nekoliko milijardi (WhatsApp, Oculus Rift, Instagram).

Inkubatori i akceleratori
Inkubatori i akceleratori su mjesta na kojima poduzetnici mogu dobiti potrebnu edukaciju vezanu za specifična pravila koje vrijede u startup svijetu. Razlika između inkubatora i akceleratora je ta što akceleratori pomažu u pronalaženju investitora nakon završenog semestra koji obično traje 3-6 mjeseci. Neki od većih inkubatora u Hrvatskoj su Zagrebački inkubator poduzetništva ZIP i Core Incubator u Zagrebu, a trenutno jedini akcelarator koji djeluje na području Republike Hrvatske je Founder Institute, jedan od prva četiri akcelaratora u povijesti. Kroz povremene aktivnosti na području RH se pojavljuje i SeedCamp koji kroz razne evente traži zanimljive projekte iz regije.

Poslovni anđeli
Osim inkubatora i akcelatora, bitan pojam je i Hrvatska mreža poslovnih anđela CRANE koja je jedina organizacija poslovnih anđela u Hrvatskoj i najveća u regiji.

Faze startupa
Startupi se mogu podijeliti u nekoliko faza:
 Ideja
 Razvoj
 Ostvarivanje prihoda
 Točka pokrića
 Izlaz

Svaka od gore navedenih faza zahtjeva drugačiju prilagodbu. Česti savjet investitora i mentora poduzetnicima je da prvu ili barem drugu fazu poduzetnik prođe u nekom od inkubatora ili akceleratora. Nakon završene prve faze poduzetnici su spremni za prvu investiciju poznatu pod nazivom Seed Investment ili Early Seed i ona tipično iznosi 10-50.000 eura. Taj novac koristi se za razvoj prototipa i to skoro isključivo na troškove tvrtke bez isplate plaće poduzetniku. Poduzetnik ulaže svoj rad za udio u tvrtki. Investitori za taj novac dobivaju manjinski udio, od 5-30%, ali taj postotak može varirati od investitora do investitora.

Nakon završetka prototipa počinje proces ostvarivanja prihoda (prodaja). U toj fazi dokazuje se potreba tržišta za novim proizvodom/uslugom te ako se pokaže da potražnja postoji počinje potraga za Early Stage investicijom koja tipično iznosi 150-750.000 eura. U nekim slučajevima taj iznos može biti i veći, ali vrlo rijetko. Investitori još jednom dobivaju manjinski udio, a dotadašnji investitori smanjuju iznos svojih udjela zajedno s poduzetnikom (diluting).

Faza 4 označava točku pokrića nakon koje tvrtka zarađuje više novaca nego što troši, a faza 5 označava cilj kojem svaki startup teži - exit. Od 100 ideja jedna do dvije bude financirana u Early Seed fazi, a od 10 investiranih jedna dostigne petu fazu izlaza.

Tipično trajanje faza je
 Ideja - 3 mjeseca intenzivnog rada (ZIP, FI, SeedCamp)
 Razvoj - 1-3 godine rada (bootstrapping, Early Seed investicija)
 Prodaja (Early Stage investicija, Series A, B i C)
 Točka pokrića - 3-5 godina od ideje
 Izlaz - 10-12 godina od ideje (IPO, prodaja strateškom partneru)

Testiranje ideje na tržištu
Opći savjet mentora i investitora oko pronalaženja dobre ideje poduzetniku
 Smisliti 25 ideja
 Evaluairati 10 ideja
 Istražiti 5
 Diskutirati 3
 Odlučiti se na jednu

B2C i B2B
Startupi se dijele na B2C i B2B projekte te agregatore (B2B + B2C).

Za testiranje tržišta u slučaju B2C projekata preporuča se
 Anketa na 500+ korisnika
 Reklame na Facebooku
 25+ interviewa

Za testiranje tržišta kod B2B projekata preporuča se
 20 eksperata u domeni
 10 tvrtki
 3 pisma namjere

Vanjske poveznice 
Bolje je hrvatski!

Poduzetništvo